Regeneration (v. lat. regeneratio = Neuentstehung) steht für:

 in Biologie und Medizin
 Regeneration im Sinne einer Rückgewinnung verbrauchter Kräfte, siehe Erholung
 Regeneration (Physiologie)
 Regeneration (Ökologie)
 Physiologische Regeneration
 Regeneration (Sport)
 Regeneration (Schweizergeschichte)
 Regeneration (Chemie), Wiederertüchtigung eines Stoffes, z. B. Katalysator, Ionentauscher oder Adsorbentien
 Rekuperation (Technik), Wiederherstellung, Wiederaufarbeitung, Wiederauffrischung, Wiedernutzbarmachung eines Mediums oder Materials
 Regeneration (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Raoul Walsh
 Regenerator, in der Technik zur Rückführung von Wärme oder Nutzung von Abwärme

Siehe auch:
 regenerativ
 Revitalisierung